Luciakapelle steht für:

 Luciakapelle (Erbringen)
 Luciakapelle (Seckau), siehe 
 Luciakapelle (Wesseling), siehe Liste der Baudenkmäler in Wesseling

Siehe auch:

 Luciakirche